Kunz kan som auktorsförkortning betyda:

 Kriton Kunz
 Hans Kunz

Robotskapade auktorsförkortningar